Wladimir Maximow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jemeljanowitsch Maximow (1930–1995), russischer Schriftsteller und Dissident
 Wladimir Salmanowitsch Maximow (* 1945), russischer Handballtrainer